Alles, was wir geben mussten bezeichnet:

 Alles, was wir geben mussten (Roman), Roman von Kazuo Ishiguro (2005)
 Alles, was wir geben mussten (Film), US-amerikanisch-britischer Film von Mark Romanek (2010)